Вознесіння Христове - християнське свято та біблійна подія вознесіння Христа на 40 день після Воскресіння.
 Вознесіння Господнє (Свято) - християнське свято яке святкується на 40 день після Воскресіння.
 Вознесіння - біблійна подія яка описує вознесіння Ісуса Христа на небо на 40 день після Воскресіння.